Il London Bridge è un ponte sopra il fiume Tamigi a Londra in Inghilterra. London Bridge può anche riferirsi a:
 Stazione di London Bridge – stazione della metropolitana di Londra e del sistema dei trasporti regionali
 London Bridge – stazione della metropolitana di Londra
 London Bridge – carsismo calcareo vicino a Canberra in Australia
 London Bridge – circondario in Virginia, Stati Uniti
 London Bridge – ponte a Lake Havasu City in Arizona (riassemblaggio del 1971 dell'originale London Bridge londinese costruito nel 1831)

Musica 
 London Bridge/End of an Era – singolo dei Dogs del 2004
 London Bridge – singolo di Fergie del 2006

Altro 
 London Bridge Is Falling Down
 Operazione London Bridge – nome in codice del piano che sarà eseguito nei giorni successivi alla morte della regina Elisabetta II del Regno Unito